|-
| 127201 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127202 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127203 - || || 18 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127204 - || || 18 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127205 - || || 20 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127206 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127207 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127208 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127209 - || || 18 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127210 - || || 21 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127211 - || || 22 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127212 - || || 23 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127213 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127214 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127215 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127216 - || || 18 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127217 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127218 - || 2002 JE || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127219 - || || 3 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127220 - || || 3 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127221 - || || 5 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127222 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127223 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127224 - || || 6 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127225 - || || 4 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127226 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127227 - || || 5 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127228 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127229 - || || 2 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127230 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127231 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127232 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127233 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127234 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127235 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127236 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127237 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127238 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127239 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127240 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127241 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127242 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127243 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127244 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127245 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127246 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127247 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127248 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127249 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127250 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127251 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127252 - || || 9 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127253 - || || 10 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127254 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127255 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127256 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127257 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127258 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127259 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127260 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127261 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127262 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127263 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127264 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127265 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127266 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127267 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127268 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127269 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127270 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127271 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127272 - || || 5 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127273 - || || 11 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127274 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127275 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127276 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127277 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127278 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127279 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127280 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127281 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127282 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127283 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127284 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127285 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127286 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127287 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127288 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127289 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127290 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127291 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127292 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127293 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127294 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127295 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127296 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127297 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127298 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127299 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127300 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
7